Tribuna Soft FM (também conhecida simplesmente como Tribuna FM) é uma estação de rádio brasileira localizada na cidade de Londrina, Paraná. Opera  na frequência 90,1 MHz. É conhecida como A Rádio soft e pertence ao Grupo Tribuna de Comunicação.

A Tribuna FM, programação Soft, atende o público da região norte do Paraná formado pelas classes A e B, acima de 25 anos de idade, que detém mais de 70% do poder de compra da região. 

Possui um sistema de transmissão, com 10 quilos e 35 mil watts de potência, que alcança uma distância de 200 quilômetros em linha reta das regiões Norte, Noroeste e Central do Paraná. A localização de sua torre, no ponto mais alto do Norte do Estado, possibilita uma maior propagação do sinal.

Programação Jornalística

Tribuna News 
Informativo com duração aproximada de 2 minutos cada. Noticia as informações mais recentes do panorama econômico, político regional, nacional  e internacional. É publicado de segunda a sexta-feira de hora em hora das 8h00 às 18h00. Apresentação de Ricardo Oliveira e Rafaela Maída.

Jornal da Tribuna - Manhã
Programa que traz as informações de Londrina e região com os repórteres Agnelo Fontenele e Alexandre Portioni e informações do trânsito e serviços com Alberto Uglioni. Vai ao ar das 7h00 às 8h00. Apresentação de Ricardo Fonseca Filho.

Jornal da Tribuna - Tarde
Traz a prestação de serviço na hora do rush e as notícias do dia em Londrina e região com reportagens de Afif Júnior e Ricardo Leite com trânsito e prestação de serviço com Jean Carle Maciel. Vai ao ar das 17h às 18h. Apresentação de Tiago Machado.

Jornal da Tribuna - Noite
Programa com o resumo do dia em Londrina e região com os repórteres Alexandre Portioni,Ricardo Oliveira e Alf Magalhães. Vai ao ar das 23h00 às 00h00. Apresentação de Rafaela Maída.

Tribuna Esportiva
O programa traz as informações do esporte londrinense,principalmente da Portuguesa de Londrina e do Londrina.Vai ao ar em 2 edições,às 12h00 e às 18h00. Apresentação de João Uglioni,com comentários de Afif Júnior e Alberto Uglioni.

Futebol Tribuna F.C
Vai ao ar trazendo a cobertura dos dois grandes clubes londrinenses,além de acompanhar,quando não há jogos da dupla de Londrina,times paulistas,fazendo na maioria das vezes transmissões in loco.Vai ao ar sempre quando tem jogos programados.

Alexandre Garcia 
Comentários do jornalista Alexandre Garcia sobre assuntos de relevância nos cenários nacional e internacional. É publicado em duas edições diárias, às 7h00 e às 19h00.

Equipe Esportiva
Mesmo possuindo uma equipe para cada clube,quando há clássicos entre as equipes,Jean Carle Maciel e Ricardo Fonseca Filho revezam-se entre as partidas como o locutor principal da partida

Jogos do Londrina
 Jean Carle Maciel,narração
 João Uglioni,comentários
 Afif Júnior e Alexandre Portioni,reportagens
 Alf Magalhães,plantão

Jogos da Portuguesa Londrinense
 Ricardo Fonseca Filho,narração
 Alberto Uglioni,comentários
 Umberto Carvalho e Nubem Andrade,reportagens
 Agnelo Fontenele,plantão

Equipe Geral
 Augusto Raposo e Lux Alves,produção
 João Oliveira,Edson Machado e João Adiel Filho,operação de externa
 João Aguilar e Janir Ferreira,operação de áudio
 João da Mata,coordenação

Estações de rádio fundadas em 2005
Estações de rádio extintas em 2017
Estações de rádio extintas do Brasil